. Родился 3 июня 1897 года в Токио, Япония — умер 18 сентября 1945 года там же — японский кинорежиссёр, имя которого в настоящее время не так хорошо известно, однако в 1920-е — 1930-е годы он был наиболее почитаемым и профессиональным из постановщиков студии «Камата» кинокомпании «Сётику», стоявшем у истоков основания этой студии и оказавшем значительное влияние на таких мэтров режиссуры, как Ясудзиро Одзу и Хэйноскэ Госё, пришедших в Shochiku Kamata чуть позже его. А среди его учеников числятся Кэйсукэ Киносита, Сиро Тоёда и Кодзабуро Ёсимура, в начале своих биографий, работавшие у Симадзу ассистентами. В ноябре 2009 года Токийский кинофестиваль способствовал открытию Симадзу для современного зрителя, представив его киноретроспективу «Японский модерн: 1930-е годы». Спустя несколько месяцев ретроспективный показ фильмов Симадзу состоялся и в рамках Берлинского международного кинофестиваля: с 11 по 21 февраля 2010 года, а также на Гонконгском кинофестивале: с 21 марта по 6 апреля того же года .

Биография 
Симадзу появился на свет вторым сыном у торговца морепродуктами в токийском квартале Канда. Свои юные годы провёл в праздности и развлечениях. Назначенный отцом руководить одним из филиалов их семейного бизнеса, Ясудзиро проматывал целые состояния на азартные игры, пьянство и женщин.

Узнав, что сын также много времени проводит в кинотеатрах, отец пристроил его под патронаж известного реформатора японского театра Каору Осанаи, который в то время обратился к кинематографу. В 1921 году Каору Осанаи основал при компании «Сётику» исследовательский институт «Сётику-кинэма» (Shochiku Kinema), в котором начали свою деятельность многие крупные японские режиссёры — Генри Котани, Дайскэ Ито, Кёхико Усихара и Ясудзиро Симадзу. Новичок Симадзу начнёт с помощника режиссёра у Минору Мураты на фильме «Призраки на дороге» (1921). После закрытия киноинститута Симадзу, как и другие его собратья по цеху перейдёт на студию «Камата», также принадлежащую кинокомпании «Сётику», где уже в том же 1921 году дебютирует самостоятельными постановками .

Первые фильмы, поставленные Симадзу носили мелодраматический характер (жанр — shimpa). Большое землетрясение в Токио 1923 года уничтожило городские студии и большинство режиссёров переехало в Киото. Симадзу остался в Токио и принял участие в восстановлении студии «Камата» из руин. Установив контакт с новым главой студии Сиро Кидо, Симадзу получает большие возможности для плодотворной работы и очень много снимает в период 1920-х годов, став одним из ведущих мастеров студийной режиссуры. К наиболее важным работам этого периода относится фильм «Воскресенье» (1924, считается утерянным). К 1930 году в его фильмографии будет уже 100 фильмов, в которых он покажет универсальность своего дарования, снимая комедии-фарсы, военные приключения и женские мелодрамы. Режиссёр будет активно поддерживать новичков, среди которых будут Хэйноскэ Госё, Сиро Тоёда и Кодзабуро Ёсимура.

Постепенно режиссёр перейдёт к постановкам в жанре «сёмингэки», натуралистических, сдержанных, менее мелодраматических, зачастую социальных, современных драм из жизни простых людей, ставших фирменным знаком студии «Камата» (не случайно его ретроспектива на Токийском кинофестивале 2009 года была озаглавлена «Японский модерн: 1930-е годы»). Его лучшие фильмы относятся к 1930-м годам. В 1932 году поставил первый звуковой фильм в своей карьере «Первые шаги после высадки на берег», в 1933-м — «Девушка в бурю». Проявил изобретательность в области применения звука, сняв одну из лучших своих работ «Соседка Яэ-тян» (1934), светлую романтическую комедию, ставшую одним из образцов стиля студии «Камата».

Ясудзиро Симадзу сделал также удачную экранизацию Дзюнъитиро Танидзаки — «Сюнкинсё: О-Кото и Саскэ» (1935), установив планку для будущих фильмов, снятых на литературных первоисточниках. Этот фильм, основанный на романе Танидзаки «История Сюнкин» (1933) Симадзу сделал крайне красивым и чувственным, действие происходит в Осаке XIX века — на экране история любви прекрасной слепой дочери богатого купца, О-Кото и её преданного раба Саскэ. Несмотря на то, что оригинальный роман проникнут скрытой эротикой и мазохизмом, фильм Симадзу является более целомудренным и сориентированным на семейную аудиторию (таковы были требования цензуры тех времён в японском кино). Но всё же химия между актёрским дуэтом Кинуё Танака и Кокити Такадой заполняет пробелы между кадрами чувственностью и эротизмом.

Конец 1930-х был наиболее продуктивным периодом в его работе: «Семейная встреча» (1936), «Фонари Асакуса» (1937), «Любовь больше, чем любовь» (1938), «Окаё готова к испытаниям» и «Брат и сестра» (1939) были хорошо приняты как зрительской аудиторией, так и критиками. Сняв романтическую комедию «Тройная помолвка» (1937) Симадзу применил свой талант по открытию нового поколения звёзд японского кино.

В 1939 году режиссёр покинул студию «Камата», перейдя на работу в «Тохо», но из-за возросшего государственного контроля киноиндустрии, он не мог более снимать теми же темпами, как в прошлом, хотя всё ещё был в ряду уважаемых и почитаемых творцов экрана. В 1943 году Симадзу был постановщиком фильма «Мой соловей» о музыкальной жизни русского Харбина. В фильме звучат русские народные песни, арии из опер, инструментальная музыка, а также песни японского композитора Хаттори Рёити. Из-за шпионских страстей вокруг постановки (за съемочной группой и актерами приглядывали две разведки, советская и японская) фильм так и не был выпущен на экраны ни в Маньчжурии, ни в Японии. Длительное время кинолента считалась утраченной, но спустя 40 лет, в 1984 году нашлась. Фильм был впервые показан в Москве 9 июля 2006 года, затем демонстрировался в рамках фестиваля архивных фильмов Госфильмофонда «Белые столбы – 2010».

Завершив свой последний фильм «Повседневная борьба» (1944), Симадзу слёг, мучимый болями и умер от рака лёгких 18 сентября 1945 года. Ему было всего лишь 48 лет. Предполагается, что режиссёр Ясудзиро Одзу отдал дань памяти коллеге, сняв фильм «Раннее лето» (1951), который имеет некоторое сходство с лентой Ясудзиро Симадзу «Брат и сестра».

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Режиссёры немого кино
Кинорежиссёры XX века
Режиссёры Японии
Умершие от рака лёгкого